Le Murmure des grands arbres est une histoire de la série de bande dessinée Les Pionniers du Nouveau Monde écrite par Jean-François Charles dessinée par Ersel et publiée aux éditions Glénat.

Maryse Charles participe au scénario mais son nom n'est pas cité dans la page des auteurs de l'album.

Synopsis 

Au Canada, sur les bords de la rivière Saskatchewan, Billy, Neil, Scipion et l'indienne Crie-dans-le-vent décident de partir pour la Vallée Bleue ; c'est l'automne, la neige complique le voyage qui sera difficile avec des découvertes macabres.

Sur les bords du Saint-Laurent près de Québec les Anglais utilisent un enfant comme otage pour imposer leurs conditions aux Français encore maîtres de la ville malgré la victoire des Anglais pour la possession des colonies de la Nouvelle-France.

Le père Casseignes et la famille mixte de Denis (sa femme est indienne) décident de fuir pour éviter la séparation imposée par les Anglais entre les Blancs et les Indiens. Le voyage se révèle dangereux.

Bande dessinée franco-belge
Bande dessinée d'aventure
Album de bande dessinée sorti en 1999
Série Glénat